Фикс (лат. fixus — прочный, закреплённый) — многозначное понятие.

Персоналии 
 Фикс, Дейтон (1998) — американский борец вольного стиля.
 Фикс, Джим (1932—1984) — популяризатор бега трусцой.
 Фикс, Дмитрий Яковлевич (род. 1962) — кинорежиссёр и продюсер.
 Фикс, Ефим Зисьевич (род. 1946) — украинский и российский политик, полковник советской армии;
 Фикс, Оливер (род. 1973) — немецкий слалом-каноист.

Другое 
 Фикс — персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»;
 Фикс — персонаж романа-сказки Николая Носова «Незнайка на Луне»;
 Фикс — планета в цикле книг Кира Булычёва «Приключения Алисы»;
 Фикс — велосипед с фиксированной передачей;
 Фикс-объектив — объектив, не обладающий возможностью изменения фокусного расстояния;
 Фикс-фокус — объектив, жёстко сфокусированный на единственную съёмочную дистанцию;
 Идея-фикс — то же, что и сверхценная идея.

См. также 
 Фекс